Priebus ist der Name zweier nah beieinanderliegender Orte an der Lausitzer Neiße:

 Przewóz, ein Dorf (früher Stadt) in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Klein Priebus, ein Ortsteil von Krauschwitz im Landkreis Görlitz, Sachsen, Deutschland

Priebus ist auch der Name folgender Personen:

 Reince Priebus (* 1972), US-amerikanischer Anwalt und Politiker (Republikanische Partei)
 Rosemarie Priebus (* 1947), deutsche Politikerin (CDU)